Санаме́р — посёлок в Предгорном районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 200 км.

Расстояние до районного центра: 6 км.

История 
Название посёлка Санамер в переводе с греческого языка означает «как день» (Σαν Ημέρα слово на греческом языке).

Посёлок Санамер был основан в 1938 году греками-понтийцами, переселившимися из Малой Азии сначала в Грузию, а затем из Грузинской ССР в РСФСР.

3 ноября 1999 года Законом Ставропольского края посёлок имени Тельмана был переименован в посёлок Санамер.

До 16 марта 2020 года посёлок был административным центром упразднённого Тельмановского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 83 % населения — греки.

Инфраструктура 
 Детский сад № 20
 Средняя общеобразовательная школа № 15. Открыта 10 декабря 1961 года.
 Дом культуры.
 Филиал районной детской библиотеки
 Фельдшерско-акушерский пункт

Связь 
 Фиксированная связь и ADSL
Ставропольский филиал Ростелекома.

 Сотовая связь 2G/3G/4G
МегаФон, Билайн, МТС.

Экономика 
 СПК «Агро» — пер. Урожайный, 27.

Русская православная церковь 
 Церковь святых праведных Богоотец Иоакима и Анны. Основана в 1995 году. Относится к Кисловодскому благочинию.

Кладбище 
В районе улицы Полевой и переулка Виноградного расположено общественное открытое кладбище площадью 35 тыс. м².

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Предгорного района 
 
 Посёлок Санамер на космических снимках Google Maps в проекте wikimapia.org

Населённые пункты Предгорного района
Объекты, названные в честь Эрнста Тельмана